Dumont bzw. DuMont oder du Mont steht für:
 Dumont (Familienname) (DuMont, du Mont), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Automobiles Dumont, französischer Automobilhersteller
 DuMont Television Network, US-amerikanisches Fernsehnetzwerk
 DuMont Mediengruppe, deutsche Verlagsgruppe
 DuMont Buchverlag, deutscher Publikumsverlag
 MairDumont, deutsche Reiseverlagsgruppe
 (9554) Dumont, Asteroid des Hauptgürtels

Dumont ist der Name folgender Orte:
 Dumont (São Paulo) in Brasilien
 Dumont (Colorado) in den Vereinigten Staaten
 Dumont (Iowa) in den Vereinigten Staaten
 Dumont (Minnesota) in den Vereinigten Staaten
 Dumont (New Jersey) in den Vereinigten Staaten
 Dumont-d’Urville-Station, französische Antarktis-Station

im NRHP gelistete Objekte:
 Dumont Hill, in Scottsville, Kentucky, ID-Nr. 03001227
 Dumont School, in Dumont, Connecticut, ID-Nr. 96000201

Siehe auch:
 DuMond
 Dumon